Guariba-de-mãos-ruivas é uma denominação comum a três espécies de macacos do Novo Mundo do gênero Alouatta, endêmicos do Brasil:

 Alouatta belzebul — ocorre na Amazônia, entre os rios Xingu e Tocantins e no litoral da Região Nordeste, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte
 Alouatta discolor — ocorre entre os rios Xingu e Tapajós, no Pará e norte do Mato Grosso.
 Alouatta ululata — ocorre nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, principalmente no delta do Parnaíba.

Desambiguações de espécies